Forti kan som auktorsförkortning betyda:

 Gianluca Forti
 Achille Italo Forti

Robotskapade auktorsförkortningar